Nossa Senhora das Graças — título de Maria, mãe de Jesus

Geografia do Brasil 
 Municípios
 Nossa Senhora das Graças (Paraná)

 Bairros
 Nossa Senhora das Graças (Itajaí) — em Santa Catarina
 Nossa Senhora das Graças (Manaus) — no Amazonas
 Nossa Senhora das Graças (Timóteo) — em Minas Gerais
 Nossa Senhora das Graças (Volta Redonda) — no Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de religião